

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 10 marzo 2018.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Konyaspor: 2016-2017
 
Konyaspor: 2017

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni